Трубка Питó — прибор для измерения полного напора текущей жидкости (суспензии) или газа. Названа по имени её изобретателя (1732) французского инженера-гидравлика Анри Пито (Нenry Pitot). 

Представляет собой Г-образную трубку. Установившееся в трубке избыточное давление приближённо равно:
 
где  — плотность движущейся (набегающей) среды;  — скорость набегающего потока;  — коэффициент.

Напорная (пневмометрическая, или трубка полного напора) трубка Пито подключается к специальным приборам и устройствам. Применяется при определении относительной скорости и объёмного расхода в газоходах и вентиляционных системах в комплекте с дифференциальными манометрами.

Применяется как составная часть трубки Прандтля в авиационных приёмниках воздушного давления для возможности одновременного определения скорости и высоты полёта.

См. также 
 Трубка Вентури
 Трубка Прандтля

Ссылки 
 [bse.sci-lib.com/article089403.html «Трубка Пито» в БСЭ]
 Датчики дифференциального давления для трубок Пито

Гидродинамика
Аэродинамика
Датчики
Приборы для измерения давления
Изобретения Франции